Истпојнт има више значења:
 Истпојнт (Флорида)
 Истпојнт (Мичиген)